Боян Иванов може да се отнася за някой от следните българи:
 Боян Иванов (1930 – 2016), журналист, син на Елин Пелин
 Боян Иванов (1943 – 2012), естраден певец
 Боян Иванов (р. 1978), драматург и режисьор